Maggioli è un cognome italiano. Può riferirsi a:

Persone
Daniele Maggioli – cantautore italiano
Michele Maggioli – ex cestista italiano

Altro
Gruppo Maggioli – azienda italiana